1-й выпуск Рад ам Ринг — шоссейной однодневной велогонки c маршрутом по трассе Нюрбургринг. Гонка длиной 140,4 км была проведена 31 июля 2016 года в рамках UCI Europe Tour 2016 под категорией 1.1. Победу одержал немец Пауль Фосс из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняла команда мирового тура «». Также были приглашены 5 проконтинентальных и 10 континентальных команд. На старт соревнования вышли 109 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
 Рад ам Ринг 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2016 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2016 году
Июль 2016 года